Za wszelką cenę (Not as a Stranger) – film amerykański z 1955 r. w reż. Stanleya Kramera
 Za wszelką cenę (All's Fair) – film amerykański z 1989 r. w reż. Rocky Lane
 Za wszelką cenę (To Die For) – film amerykański z 1995 r. w reż. Gusa Van Santa
 Za wszelką cenę (Turn It Up) – film amerykański z 2000 r. w reż. Roberta Adetuyi
 Za wszelką cenę (Million Dollar Baby) – film amerykański z 2004 r. w reż. Clinta Eastwooda
 Za wszelką cenę (Make It or Break It) – serial amerykański emitowany od 2009 roku
 Za wszelką cenę (Vale Tudo) – brazylijska telenowela emitowana w latach 1988-1989
 Za wszelką cenę (Aunque me cueste la vida) – wenezuelska telenowela z 1998 roku
 Za wszelką cenę (At All Costs) – powieść science fiction Davida Webera
 Za wszelką cenę (The Contender) – reality show